Старище — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в южной части района, в лесной местности у реки Мараморочка.

Уличная сеть не развита.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Старище вошла в состав образованного муниципального образования Цапельская волость.

До апреля 2015 года деревня Старище входила в Цапельскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Старище, вместе с другими селениями упраздненной Цапельской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Вывоз леса, деревообработка.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Старище, — 181125; расположено в д. Цапелька.

Транспорт 
Просёлочные и лесные дороги.

Примечания

Ссылки 
 Старище (Струго-Красненский район) на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района